Дюранда́ль () — меч Роланда, персонажа многочисленных французских средневековых легенд и литературных произведений, включая «Песнь о Роланде».

Выкован кузнецом Галаном (или по другим сказаниям — кузнецом Мадельгером из Регенсбурга, Мунификаном). Вручён Карлом Великим своему рыцарю после принесения им присяги. Выкован из того же железа, что и меч короля Жуаёз.

В рукояти было мощехранилище (кровь св. Василия, нетленный зуб св. Петра, власы Дионисия Парижского, Божия человека, обрывок ризы Приснодевы Марии).

Имя меча происходит от французского прилагательного  — «твёрдый», либо от глагола  — «быть прочным, устойчивым».

Меч в «Песне о Роланде» 

Умирая, Роланд хочет уничтожить его, чтобы меч не достался врагам.
 Пора нам, Дюрандаль, с тобой проститься.
 Мне больше ты уже не пригодишься.
 С тобой мы многих недругов побили,
 С тобой большие земли покорили.

Он бьет им о скалу, но лезвие даже не щербится.

«Песня о Роланде» не даёт ответа, что случилось с Дюрандалем дальше. «Карлусмагнуссага»[en], основывающаяся, вероятно, на недошедших французских источниках, рассказывает, что Карл посылает 13 рыцарей вынуть меч из рук павшего, но их усилия оказываются безрезультатными. Наконец, император возносит молитву, и рука мёртвого Роланда разжимается. Карл бросает неповреждённый меч Роланда в озеро (ср. Экскалибур), но забирает себе рукоять со святыми мощами.

Во французском языке Дюрандаль — женского рода. К ней обращена истинная привязанность и любовь рыцаря.

В других произведениях 
 В поэме «Песнь об Аспремонте» (XII век) Роланд добывает Дюрандаль в бою у противника, сарацина Хельмонта.
 В «Неистовом Роланде» Ариосто меч именуется Дуриндана (Durindana, Durindan). Сказано, что он раньше принадлежал Гектору. Роланду его дал волшебник Магриус. По легенде считается, что до сих пор хранится во французском Рокамадуре.
 Меч Роланда — один из самых знаменитых обладателей личного имени среди холодного оружия. Встречаются его упоминания в поздней лирике:

 В цикле романов Александра Зорича «Завтра война» одним из космических истребителей является DR-19 «Дюрандаль». Примечательно то, что конструктора этого истребителя зовут Роланд Эстерсон.
 В цикле романов Джима Батчера «Досье Дрездена» является одним из трех мечей Света (вместе с Кусанаги и Эскалибуром).
 В ранобэ «High School DxD».
 В романе Валерия Пылаева «Запах Сумрака», меч, который, по слухам, был «тем самым Дюрандалем», был передан главному герою книги Волку.
 Меч был добавлен в видеоигру «Terraria» в обновлении 1.4 в качестве оружия.
 В аниме и манге «‎One piece» Дюрандаль - огромная рапира, которой вооружён Дюваль.
 В аниме «‎Гарем рабов в лабиринте другого мира» Дюрандаль - меч, который главный герой взял с собой в новый мир.
 Дюрандаль также фигурирует в виодеоигре «Library of Ruina» в качестве основного оружия Роланда, чьи черты также взяты, равно как и название меча, из поэмы Людовико Ариосто «‎Неистовый Роланд».

Эпонимы 
 В начале 1970-х годов французской фирмой Matra SA в сотрудничестве c фирмой SAMP была создана бетонобойная бомба  (обозначение в США — BLU-107/B).
 Истребитель S.E.212 Durandal стал для объединения Sud-Est (SNCASE) первым сверхзвуковым самолетом. Первое испытание состоялось 20 июня 1956 г. Построено только 2 опытных образца (в серию не пошел) http://www.razlib.ru/tehnicheskie_nauki/sverhzvukovye_samolety/p77.php

Примечания

См. также 
 Список знаменитых и легендарных мечей

Роланд
Мифологические мечи
Вымышленные мечи